Massacro o strage – l'uccisione di un gran numero di persone
 Massacro – un termine usato in araldica
 Massacro (Slawter) – romanzo di Darren Shan del 2006

Altri progetti